Indian Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indian Hill (Alabama)
 Indian Hill (Illinois)
 Indian Hill (Indiana)
 Indian Hill (Amador County, Kalifornien)
 Indian Hill (Imperial County, Kalifornien)
 Indian Hill (Ohio)
 Indian Hill (Texas)

Siehe auch:
 Indian Hill Site
 Indian Hills